Het judotoernooi in de klasse tot 48 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op zaterdag 28 juli 2012. Regerend olympisch kampioene was Alina Dumitru uit Roemenië, die ditmaal genoegen moest nemen met de zilveren medaille. In totaal kwamen 20 judoka's uit 20 landen uit in de extra-lichtgewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Vrouwen 48